Pöllaberg heißen folgende geographische Objekte:

 Pöllaberg (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft der Gemeinde Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pöllaberg (Gemeinde Pirching), Ortsteil in der Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Pöllauberg